Almeidense – abitanti di Conceição do Almeida
Almeidense – abitanti di Maximiliano de Almeida